Yina kan avse:

 Yima – gestalt i den zoroastriska mytologin

Geografi

Kina
 Yima, Sanmenxia – stad på häradsnivå, Henan-provinsen
 Yima (köping) – köping i Guangxi-regionen
 Yima Xiang – socken i Xinjiangregionen